

Presentación Previa 
Los taiwaneses Lee Hsin-han y Peng Hsien-yin son los campeones defensores. No pudieron defender su título tras caer derrotados ante la pareja compatriota formada por Huang Liang-Chi y Yang Tsung-hua.

La pareja croata formada por Marin Draganja and Mate Pavić, son los nuevos campeones del torneo. Derrotaron en la final a la pareja taiwanesa formada por Huang Liang-Chi y Yang Tsung-hua por 7-5 y 6-2.

Cabeza de serie 

 ' Marin Draganja /  Mate Pavić (Campeones)
  Rameez Junaid /  Frank Moser (Cuartos de final) 

<li> {{nowrap| Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (Primera ronda)}}
<li>  Lee Hsin-han /  Peng Hsien-yin (Final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro principal de dobles

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Seúl 2013